Merlin poate fi:

 Merlin, personaj legendar al povestirilor arturiene
 Merlin, frânghie sau cablu folosit la bordul unei nave
 Leroy Merlin, rețea de magazine de bricolaj din Franța